Lucky – album muzyczny grupy Janitor Joe
 Lucky – singel Britney Spears
 Lucky – wieś w stanie Luizjana, w parafii Bienville

 Zobacz też
 Lúčky – nazwy geograficzne na Słowacji (strona ujednoznaczniająca)